Raiser ist der Familienname folgender Personen:
 Brunhilde Raiser (* 1953), deutsche Theologin
 Carl Raiser (1872–1954), deutscher Rechtsanwalt und Wirtschaftsjurist
 Christian-Markus Raiser (* 1962), deutscher Organist, Komponist und Kirchenmusikdirektor
 Elisabeth Raiser (* 1940), deutsche Historikerin 
 Johann Nepomuk von Raiser (1768–1853), deutscher Historiker und Regierungsdirektor
 Konrad Raiser (* 1938), deutscher Theologe
 Ludwig Raiser (1904–1980), deutscher Jurist
 Maria Raiser (1885–1966), deutsche Politikerin (CDU)
 Rolf Raiser (1903–1973), deutscher Versicherungsjurist
 Thomas Raiser (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Reiser